La Lettre inachevée, film muet français réalisé par Georges Denola, sorti en 1911 ;
 La Lettre inachevée, film soviétique réalisé par Mikhaïl Kalatozov, sorti en 1960 ;
 La Lettre inachevée, téléfilm français de Chantal Picault, diffusé en 1993 ;
 La Lettre inachevée, roman d'Herman Landon, paru en 1945